Никола Петров Алексиев или Попалексиев е български възрожденец, търговец, член на Солунската българска община.

Биография 
Никола Алексиев е роден в 1851 г. в Охрид. През 1869 г. се мести в Солун, където учи занаят. Занимава се с търговия с кожи.

От средата на 1870-те години започва да участва в българския обществен живот в града. Става член на българското църковно настоятелство, а по-късно – на българската църковна община.

Жени се за дъщерята на Димитър Миладинов - Царевна Миладинова, с която има двама сина - юриста професор Владислав Алексиев и търговеца Димитър Алексиев.

Родословие

Вижте също 
 Михаил Попалексиев

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Охрид
Починали в София
Български търговци
Членове на Солунската българска община
Български имигранти от Македония в София